Pescia ima više značenja:
 Pescia, Perugia
 Pescia, Pistoia
 Pescia Fiorentina, Grosseto
 Pescia Romana, Viterbo